И́горь Тимофе́ев:
 Тимофеев, Игорь Александрович (род. 1940) — российский электротехник, металлург, доктор технических наук.
 Тимофеев, Игорь Борисович (род. 1975) — российский саксофонист, флейтист и гитарист.
 Тимофеев, Игорь Владимирович (1945—2004) — русский писатель, журналист, переводчик.
 Тимофеев, Игорь Вячеславович (род. 1957) — русский писатель, журналист, путешественник.